Гран-при Великобритании 2000 года — четвёртый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2000 года. Прошёл на автодроме Сильверстоун, в Нортгемптоншире, Англия. Соревнования состоялись 23 апреля 2000 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Мика Хаккинен 1:26,217

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Великобритании